Nyala peut désigner :

Zoologie 
 Nyala (Tragelaphus angasii), une antilope d'Afrique de l'ouest
 Nyala de montagne (Tragelaphus buxtoni), une antilope endémique d'Éthiopie

Géographie 
 Nyala, une ville du Soudan

Militaire 
 RG-31 Nyala

Voir aussi 
 Nyala Rinpoché